Ukrainedeutsche steht für:
 Bessarabiendeutsche, deutsche Volksgruppe in Bessarabien (1814–1940)
 Bukowinadeutsche oder Buchenlanddeutsche, deutsche Volksgruppe in der Bukowina (1780–1940)
 Galiziendeutsche, deutsche Siedler in Galizien (1774–1939)
 Karpatendeutsche, deutschsprachige Volksgruppe in Transkarpatien
 Krimdeutsche, deutschsprachige Volksgruppe auf der Halbinsel Krim
 Schwarzmeerdeutsche, Bewohner ehemals deutscher Siedlungen auf dem Gebiet der heutigen Ukraine
 Wolhyniendeutsche oder Wolyniendeutsche (Woliniendeitsche), deutsche Auswanderer in Wolhynien (1860–1939)

Siehe auch:
 Deutsch-ukrainische Beziehungen
 Rumäniendeutsche
 Russlanddeutsche